Dorfkirche Staffelde steht für:
 Dorfkirche Staffelde (Stendal) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Staffelde (Kremmen) im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Kremmen#Staffelde